Il doppio del Waldbaum's Hamlet Cup 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Eric Jelen e Carl-Uwe Steeb erano i detentori del titolo, ma solo Steeb ha partecipato.
Steeb ha fatto coppia con Markus Zoecke, ma ha perso nel 1º turno contro Murphy Jensen e Gabriel Markus.

Francisco Montana e Greg Van Emburgh hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Gianluca Pozzi e Olli Rahnasto.

Teste di serie

  Francisco Montana /  Greg Van Emburgh (campioni)
  Martin Damm /  Cyril Suk (semifinali)

  Charles Beckman /  Broderick Dyke (primo turno)
  Jaime Oncins /  Jan Siemerink (semifinali)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 1992
ATP Tour 1992